Баслаху:

 Баслаху — село в Очамчырском районе Абхазии.
 Баслаху — железнодорожная платформа в селе Баслаху Очамчырского района Абхазии.